Juniorverdensmesterskabet i håndbold for kvinder 2014 var det 19. junior-VM i håndbold for kvinder. Mesterskabet blev arrangeret af International Handball Federation og var åbent for spillere født i 1994 eller senere. Slutrunden med deltagelse af 24 hold blev afviklet i Kroatien i perioden 28. juni - 13. juli 2014. Værtskabet for slutrunden blev fastlagt på IHF's kongres i Marrakech den 3. – 4. maj 2011.

Mesterskabet blev vundet af Sydkorea, som dermed vandt junior-VM-titlen for kvinder for første gang nogensinde, idet holdets bedste resultat indtil da var andenpladserne ved mesterskaberne 1985, 1989 og 1991. I finalen vandt koreanerne med 34-27 over Rusland. Bronzemedaljerne gik til Danmark, som i bronzekampen vandt med 21-20 over Tyskland.

Det var fjerde gang i træk, at junior-VM for kvinder blev vundet af et hold, der ikke tidligere havde vundet titlen.

Slutrunde

Spillesteder 

Kampene blev spillet i fire forskellige byer i den nordlige del af Kroatien.

Hold

Indledende runde 

De 24 hold spillede i den indledende runde i fire grupper med seks hold. Hver gruppe spillede en enkelturnering alle-mod-alle, og de fire bedst placerede hold i hver gruppe gik videre til ottendedelsfinalerne. De resterende hold i hver gruppe gik videre til President's Cup, hvor femmerne spillede om placeringerne 17-20, og sekserne spillede om 21.- til 24.-pladsen.

Kampene i gruppe A blev spillet i Dugo Selo, gruppe B i Zagreb, gruppe C i Koprivnica, mens gruppe D blev afviklet i Čakovec.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Medaljevindere

Placeringskampe

Kampe om 5.- til 8.-pladsen 

Placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen havde deltagelse af de fire tabende kvartfinalister.

Kampe om 9.- til 16.-pladsen 

Placeringskampene om 9.- til 16.-pladsen havde deltagelse af de otte tabende ottendedelsfinalister.

President's Cup

Kampe om 17.- til 20.-pladsen 

Placeringskampene om 17.- til 20.-pladsen havde deltagelse af de fire hold, der sluttede på femtepladserne i grupperne i den indledende runde.

Kampe om 21.- til 24.-pladsen 

Placeringskampene om 21.- til 24.-pladsen havde deltagelse af de fire hold, der sluttede på sjettepladserne i grupperne i den indledende runde.

Kvalifikation

Kilder / eksterne henvisninger 
 IHF - Women's Junior World Championship - CRO 2014 
 HRS - Women's Junion (U20) World Championship Croatia 
 EHF News – Youth and Junior World Championships awarded (6. maj 2011)

Noter 

Håndbold i 2014
VM i håndbold
Kvindehåndbold